Dechent ist der Familienname folgender Personen:

 Gustl Müller-Dechent (1915–2016), deutscher Journalist, Redakteur und Autor, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans-Dieter Dechent (1940–2014), deutscher Automobilrennfahrer und Teambesitzer
 Hermann Dechent (1850–1935), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Willi Jahnen-Dechent (* 1958), deutscher Molekularbiologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dechant